

Рослини 
 Брусниця звичайна (Rhodococcum vitis-idaea) — рослина родини Вересових.

Топоніми

Комоніми 
 Брусниця — село в Україні, Чернівецькій області, Вижницькому районі.
 Брусниця — село в Словаччині, Стропковському окрузі Пряшівського краю.